Никола́й Ники́тович Слюнько́в (; 26 апреля 1929, местечко Городец, Рогачёвский район, Бобруйский округ, БССР, — 9 августа 2022, Минск, Белоруссия) — советский партийный деятель. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии (1983—1987). Член ЦК КПСС (1986—1990), кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1986—1987), член Политбюро ЦК КПСС (1987—1990). Лауреат Государственной премии СССР (1971). Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Родился в крестьянской семье в местечке Городец (в настоящее время Гомельская область). Окончил Минский автомеханический техникум (1950) и Белорусский институт механизации сельского хозяйства (1954—1962).

В 1960—1965 годах — директор Минского завода тракторных запасных частей (в настоящее время — Минский завод шестерён).

В 1965—1972 годах — директор Минского тракторного завода, генеральный директор Минского производственного тракторостроительного объединения.

В 1972—1974 годах — первый секретарь Минского горкома Компартии Белоруссии.

В 1974—1983 годах — заместитель председателя Госплана СССР.

В 1983—1987 годах — первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии.

За время руководства республикой производство валовой продукции сельского хозяйства увеличилось на 30 %, себестоимость снизилась на 18 %, производительность труда выросла на 34 %. Прибавка в реализации молока составила 1 млн 368 тыс. тонн с ростом на 36 %, скота и птицы ― на 506 тыс. тонн. Рентабельность агропромышленного комплекса поднялась с 3 до 36 %. Зарплата на селе выросла в 1,5 раза, достигнув 93 % от средней зарплаты по республике. Все ранее убыточные хозяйства стали работать прибыльно. Количество дачных наделов достигло 165 тысяч. Исчезли очереди в магазинах. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования в 1983―1987 гг. Белоруссия была признана безусловным победителем.

В 1987—1990 годах — член Политбюро ЦК КПСС и секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1987—1988 гг. — заведующий экономическим отделом ЦК КПСС.

В 1988—1990 годах — председатель Комиссии ЦК КПСС по вопросам социально-экономической политики.

С 1990 года — персональный пенсионер союзного значения. Жил в Минске.

Скончался 9 августа 2022 года. Похоронен на Восточном кладбище Минска.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (03.01.1974);
 два ордена Ленина (05.04.1971; 03.01.1974);
 два ордена Трудового красного знамени (05.08.1966; 25.04.1979);
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).

Примечания

Литература 
 Вл. Величко. Жизнь, полная испытаний // Наш современник, № 7, 2017

Ссылки 
 
 Биография: Н. Н. Слюньков
 ОНТ. Николай Слюньков. Интервью 20 лет спустя
 Олег Скопин. Руководитель нового типа // DOCPLAER
 Денис Мартинович. Как Андропов попытался ликвидировать БССР  // TUT.BY
 Прощание с Николаем Слюньковым
 Вадим Гигин. Мы прощаемся с большой эпохой // Беларусь сегодня, 2022-08-16 .
 Фильм «Личная ответственность» (1972)

Члены Политбюро ЦК КПСС
Секретари ЦК КПСС
Народные депутаты СССР от КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Первые секретари Минского горкома КП Белоруссии
Заведующие отделами ЦК КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Долгожители Белоруссии
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Персоналии:Минский тракторный завод